

Geografia 
 Viken – regione storica della Scandinavia, situata nel sud della Norvegia
 Viken – contea della Norvegia
 Viken – area urbana del comune di Höganäs, in Svezia
Viken – lago della contea di Västra Götaland, in Svezia

Persone 
 Gunnar Viken – politico norvegese
 Jeffrey L. Viken – giudice americano
 Tore Viken Holvik – snowboarder norvegese
 Tove Kari Viken – politico norvegese

Sport 
 IF Viken – Squadra di calcio svedese